Cambria kan syfta på:

 Cambria (yacht) – en yacht i America's Cup

Geografi

USA 

 Cambria, Illinois, ort, Williamson County, 
 Cambria, Wisconsin, ort, Columbia County, 
 Cambria, Kalifornien, ort, San Luis Obispo County, 

Robotskapade USAförgreningar